Mondiali 1904 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1904:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1904 – 12ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1904 – 1ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1904 – 9ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1904 – 12ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1904 – 5ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1904 – 8ª edizione